Старший майор — специальное звание высшего начальствующего состава в некоторых правоохранительных органах СССР в 1936—1943 гг., приравниваемое к комдиву в РККА и флагману 2-го ранга в РККФ.

 Старший майор милиции — звание сотрудников НКВД СССР.
 Старший майор государственной безопасности — звание сотрудников НКВД СССР (1936—1941), НКГБ СССР (1941) и ГУГБ НКВД СССР (1941—1943)